Die Aliquoten (von lateinisch aliquot „einige, ein paar“) sind bei Musikinstrumenten die Hilfssaiten und -stimmen:

 Aliquotsaiten sind bei einem Saiteninstrument, wie etwa dem Baryton, zusätzliche Begleitsaiten (Resonanzsaiten). Diese sind meist unterhalb der eigentlichen Spielsaiten angeordnet und werden vom Spieler nicht direkt angeregt, sondern von den Spielsaiten über Resonanz zum Mitschwingen veranlasst. Blüthner-Flügel (Aliquotflügel) sind bekannt für ihre Bauweise mit Aliquotsaiten, die eine Diskantvierchörigkeit, bei der eine Saite frei mitschwingt, aufweisen.
 Aliquotstimmen (auch Aliquotregister, Obertonregister oder Hilfsstimmen) sind Orgelregister, die nicht auf dem angeschlagenen Ton oder einer Oktave, sondern auf einem seiner übrigen Obertöne (Quinte, Terz, Septime usw.) klingen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bauteil (Saiteninstrument)